Vasikkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vasikkosaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Vasikkosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Vasikkosaari (ö i Kajanaland), 
 Vasikkosaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar